Amai (álbum) - do cantor português Paulo Bragança
AMAI - Associação dos Municípios do Alto Irani, Brasil

Desambiguação